Frith ist der Familienname folgender Personen:
 Chris Frith (* 1942), britischer Neurowissenschaftler
 David Frith (* 1937), britischer Crickethistoriker und -autor
 Doug Frith (Douglas Cockburn Frith; 1945–2009), kanadischer Politiker (Liberal Party)
 Francis Frith (1822–1898), englischer Fotograf
 Fred Frith (* 1949), englischer Musiker und Komponist
 Freddie Frith (1909–1988), britischer Motorradrennfahrer
 Harry Frith (1921–1982), australischer Biologe und Naturschützer
 Heather Allison Frith, Pseudonym Heather Nova (* 1967), bermudische Musikerin, Sängerin und Dichterin
 Helen Frith (* 1939), australische Hochspringerin, Weitspringerin und Fünfkämpferin 
 Inger K. Frith (1909–1981), dänische Bogenschützin und Sportfunktionärin
 John Frith (1503–1533), englischer protestantischer Priester und Märtyrer
 Mary Frith (1584–1659), englische Kriminelle
 Richard Frith (* 1949), britischer Geistlicher und Bischof von Hereford
 Royce Frith (1923–2005), kanadischer Diplomat und Politiker
 Simon Frith (* 1946), britischer Musiksoziologe und Autor
 Uta Frith (* 1941), britische Professorin für Psychologie
 William Frith (1819–1909), englischer Maler

Siehe auch:
 Frid
 Fried